Ел Агва Бланка има више значења:

 Ел Агва Бланка, Ранчо дел Мајор (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агва Бланка (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику